Racaille peut désigner :

Sémantique

Nom commun 
 Le mot Racaille est un terme péjoratif servant à désigner une personne ou bien une catégorie de personnes, souvent considérée comme méprisable.

Patronyme 

 Joseph Racaille (?-), musicien, chanteur, auteur, compositeur et arrangeur français.

Titres 

 La Vengeance du comte de la Racaille, la troisième histoire de la série Aldebert de Chabert (1962) ;
 Racaille Blues, une série de manga publiée entre 1988 et 1997 ;
 Cantique de la racaille, un roman de Vincent Ravalec publié en 1994 ;
 Cantique de la racaille, un film dramatique français réalisé par Vincent Ravalec, sorti en 1998, adapté du précédent ;
 Drôles de racailles, un manga de Miki Yoshikawa publié à partir de 2006 ;
Racaille, un roman de Karim Sarroub publié en 2007.
 Racaille Football Club, un livre de Daniel Riolo publié en 2013.

Divers 
 SOS-Racaille, un ancien site internet.
 Génération anti-racailles
Patronyme français